est :
 , film muet de 1915 ;
 , le titre original de L'Homme de Kiev, livre de Bernard Malamud et film américain réalisé par John Frankenheimer en 1968 ;
 , le titre original de Tueur d'État, une série télévisée anglaise ;
 , téléfilm de Charles Robert Carner (1998 à la télévision) ;
 , un personnage de comics, membre d'HYDRA ;
 , bande-dessinée de Joe Sacco, lauréat du « Meilleur auteur international » du Prix Adamson en 2004 ;
 , une série télévisée canadienne diffusée en 2015 à la télévision.

Voir aussi